Szwajcaria:
 Ins – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland

Osoby:
 Jürg von Ins – szwajcarski etnolog

Inne:
 Ins – skrót klawisza Insert

Zobacz też:
 INS